James Murphy (ur. 1967) – amerykański muzyk metalowy, gitarzysta, specjalista z dziedziny masteringu 
 James Murphy (ur. 1970) – amerykański twórca muzyki elektronicznej, producent muzyczny, DJ, członek zespołu LCD Soundsystem